Esfendadates (mitologia) — nobre mitológico iraniano
  — nobre armênio do 
  — nobre armênio do 
 Esfendadates (governador) — governador sassânida do